Джова́нни Тье́поло 
 Тьеполо, Джованни Баттиста (1696—1770) — один из величайших мастеров эпохи рококо.
 Тьеполо, Джованни Доменико (1727—1804) — итальянский художник, сын Джованни Баттиста Тьеполо.